Nen-ami Jion 念阿弥慈恩 (1351?-?) foi um monge budista e fundador do estilo Nen-ryû 念流, um dos primeiros estilos de kenjutsu registrados.

De acordo com os registros, ele nasceu em Sôma 相馬, na atual província de Fukushima. Seu nome original era Sôma Shirô Yoshimoto 相馬四郎義元, filho de Sôma Shirôzaemon-no-jô Tadashige 相馬四郎左衛門尉忠重.

Ainda criança, seu pai é assassinado e, para evitar ser morto, esconde-se em Yokohama 横浜 e adota o nome de Nen-ami 念阿弥 ao ingressar no budismo. Ao mesmo tempo, para vingar a morte de seu pai, decide treinar kenjutsu no Monte Kurama, em Kyoto, aperfeiçoando-se posteriormente na região de Kamakura com o monge Eiyû 栄祐.

A história diz que, em 1368, aos 18 anos, desperta para a técnica suprema da espada. Com isso, ele larga o budismo e volta a se chamar Sôma Shirô Yoshimoto, saindo à caça dos assassinos de seu pai. Por fim, ele consegue vingar a morte do pai e volta para o budismo, adotando o nome de Jion 慈恩. Em 1408, ele constrói o templo Chôfuku-ji 長福寺 em Shinano 信濃 (atual província de Nagano 長野) e passa a se chamar Nen-dai-oshô 念大和尚, o grande monge Nen.

Ele teve 14 grandes discípulos no kenjutsu, 8 na região de Kantô e 6 na região de Kyoto, dentre os quais aparecem os nomes de:
 Chûjô Hangan 中条判官, fundador do Chûjô-ryû 中条流;
 Saru-no-Gozen 猿御前, praticante de Kage-no-nagare 陰の流;
 Higuchi Tarô Kaneshige 樋口太郎兼重, fundador do Higuchi Nen-ryû 樋口念流, conhecido posteriormente como Maniwa Nen-ryû 馬庭念流.

Kenjutsu